Список найбільших населених пунктів Уганди. За даними інтернет-сайту World Gazeteer, в Уганді 90 міст з чисельністю понад 1600 осіб.

Список міст Уганди

Примітки

Посилання 

Уґанда